Михос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Михос, Артемиос (1803—1883) — греческий революционер, офицер, мемуарист и министр.
 Михос, Димитрис (1890—1963) — офицер ВВС Греции, командир партизанских соединений Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС) на полуострове Пелопоннес.

См. также 
 Майхос, Кристи